Флаг муниципального образования Па́рковское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июня 2006 года и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2646.

Описание 
«Прямоугольное полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на три части, центральную жёлтую составляющую 1/2 длины полотнища, и по бокам две зелёных, составляющих по 1/4 от всей длины полотнища. В центре полотнища изображение отвлечённой зелёной липы, составляющей 7/8 от ширины всего полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый цвет полотнища аллегорически указывает на зерносовхоз — благодаря которому и образовался посёлок Парковый.

Зелёная липа говорит о большом парке в центральной части зерносовхоза, благодаря которому и получил название посёлок Парковый, а затем и всё сельское поселение. Липа также символизирует любовь, семейственность и реализм.

Жёлтый цвет также символизирует хлеб (созревшее зерно) и сельское хозяйство, достаток, процветание и прочность.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу, плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие и возрождение.

Примечания